Abierto Mexicano Telcel 2014 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2014 (mężczyźni)